Il doppio  degli Internazionali di Tennis di Bergamo 2018 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2018.

Julian Knowle e Adil Shamasdin erano i detentori del titolo, ma non hanno partecipato.

Scott Clayton e Jonny O'Mara hanno sconfitto in finale Laurynas Grigelis e Alessandro Motti con il punteggio di 5-7 6-3 15-13.

Teste di serie

  Sander Gillé /  Joran Vliegen (quarti di finale)
  Roman Arneodo /  Tristan-Samuel Weissborn (quarti di finale)

  Marin Draganja /  Tomislav Draganja (primo turno)
  Rameez Junaid /  Igor Zelenay (semifinale)

Wildcard

  Filippo Baldi /  Gianluigi Quinzi (primo turno)
  Daniele Bracciali /  Luca Vanni (primo turno)

  Julian Ocleppo /  Andrea Vavassori (quarti di finale)

Tabellone 

Doppio